Le terme Confédération italique peut désigner deux périodes fort éloignées de l'histoire de l'Italie : la première concerne l'Antiquité () et la seconde, l'époque moderne ().

Première Confédération italique 

La première Confédération italique était une organisation politique qui réunissait, entre -98 et -90, la plupart des peuples du centre et du sud de l'Italie, sauf les Etrusques et les Ombriens, contre Rome qui refusait de leur accorder la citoyenneté romaine. Elle avait pour capitale Corfinium, rebaptisée Italica

Les Marses, les Péligniens, les Vestins, les Marrucins, les Picentins, les Lucaniens, les Apuliens et les Samnites y adhèrent. Tout le centre et le sud de l’Italie jusqu’au Métaure à l’est, à la baie de Naples vers l’ouest, se soulèvent dans une insurrection que les Romains appellent la Guerre sociale.

Seconde Confédération italique 
Au , après le Congrès de Vienne, on parle également de l'idée d'une Confédération italique  ou d'une Confédération des États italiens entre 1814 et 1856.

Bibliographie 
 P. Dentu, La Fédération et l'unité en Italie, 1862

Notes et références 

Histoire de l'Italie antique
Histoire moderne de l'Italie